José Miguel Pérez puede referirse a:

Militares 
 José Miguel Pérez (n/d), militar peruano;

Políticos 
 José Miguel Pérez Cotapos (s. XVIII), alcalde ordinario de Santiago de Chile (durante 1791-92);
 José Miguel Pérez Pérez (1896-1936), político español y fundador del Partido Comunista de Cuba.
 José Miguel Pérez García (1957-), político canario, Secretario General del PSC-PSOE (PSOE Canarias) y, desde las Elecciones Canarias de 2011, Vicepresidente del Gobierno de Canarias.